Pilot, készülő televíziós sorozat első, próba jelleggel elkészített epizódja
 Pilot (4400)
 Pilot (4400 epizód)
 Pilot (A helyszínelők)
 Pilot (American Horror Story)
 Pilot (Buckethead album)
 Pilot (Cleveland Show)
 Pilot (Eureka)
 Pilot (House)
 Pilot (Jericho)
 Pilot (Knots Landing)
 Pilot (Kyle, a rejtélyes idegen)
 Pilot (Melrose Place)
 Pilot (Numb3rs)
Pilot (együttes)